Вашек Поспишил и Джек Сок — победители турнира, обыгравшие в четвертьфинале прошлогодних чемпионов Боба и Майка Брайнов.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый раунд)

<li>  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Первый раунд)
<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Второй раунд)
<li>  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор ''(Второй раунд)
<li> ''' Вашек Поспишил /  Джек Сок (Титул)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2015